Jendi (Girimarto)
 Jendi (Selogiri)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing